kommun (deutsch) steht für:
 allgemein, üblich (bildungssprachlich), siehe gemein

kommun (schwedisch) steht für die folgenden Verwaltungseinheiten in Skandinavien:
 Kommune (Dänemark), dänisch kommuner
 Gemeinde (Finnland), finnisch kunta
 Kommune (Norwegen), norwegisch kommunar
 Gemeinde (Schweden)

Siehe auch:
 Kommune
 Commun